Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 
 :  Régiment d'Infanterie
  : Dissolution. La revue de dissolution du régiment est passée par M. le surintendant Bourdaire, chef des services administratifs de la  Division d'Infanterie à 10 heures du matin à Villers-en-Haye (Meurthe-et-Moselle). Le lieutenant-colonel passe la revue des troupes du régiment sur le terrain de manœuvres de Griscourt (Meurthe-et-Moselle). Il leur présente une dernière fois le drapeau du  et leur fait ses adieux.

Chefs de corps 
  -  : Lieutenant-colonel Duchêne (mortellement blessé le )
  -  : Lieutenant-colonel Eberlé Georges

Drapeau 
Bataille inscrite sur le drapeau: BOIS-LE-PRÊTRE 1915

Décorations décernées au régiment

Première Guerre mondiale

Affectation 
  Division d'Infanterie d' à 
 146 brigade d'infanterie d' à

Historique

1914 
Le 368 régiment d'infanterie est formé à Sens, au dépôt du 168e régiment d'infanterie, le . Il comprend outre l'état-major du régiment, 2 bataillons, 8 compagnies représentant  sous-officiers et hommes de troupe.

Le  le régiment quitte Sens par train en passant par Laroche, Dijon-Ville, Dijon-Porte-Neuve, Is-sur-Tille et Gironcourt où il débarque le  avant de prendre son cantonnement à Soncourt. 

Le  le régiment reçoit ordre de  se rendre à la « ferme des Quatre-Vents » et cantonne le soir à Toul.

Le , il reçoit du matériel et ses deux sections de mitrailleuses.

Le , il se dirige vers sa position en passant par Jaillon, Saizerais où il cantonne.

Du 10 au , conformément à la mission confiée à la 146 brigade le régiment doit maintenir la liaison établie avec les corps voisins et interdire à l'ennemi l'accès du plateau de Saizerais en tenant le secteur situé entre les routes 4 Vents et Dieulouard et 4 Vents-Marbache. 

Le , le 368 laisse ses positions de Saizerais au 144 RI et part cantonner à Fontenoy-sur-Moselle qu'il quitte le  pour Saizerais en passant par Aingeray et Liverdun.

Le , la  Division d'Infanterie de Réserve, dont fait partie le 368 RI, se porte sur le front Mamey-Limey-Villers-en-Haye-Martincourt
  
Le , alors qu'il est en position dans le village de Regniéville, le régiment repousse les incursion de uhlans puis attaqué par  la  Réserve Infanterie Division allemande, qui déferle par les vallées de la Moselle et du Rupt de Mad, il évacue le village le .

1915

1916

1917

1918

L'Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres ayant servi au  RI

Notes

Voir aussi

Sources et bibliographie 
   Journaux des marches et opérations des corps de troupe

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 

Unité d'infanterie française dissoute
Unité ou formation militaire créée en 1912
Unité ou formation militaire dissoute en 1919